Souilhol est un toponyme du sud de la France et un patronyme. Il peut faire référence à :

Toponymie

Toponymes 
Souilhol est le nom de cinq lieux-dits ou écarts dans deux départements français :
 le Lot :
 Souilhol, un lieu-dit de la commune d'Issendolus 
 Souilhol, un lieu-dit de la commune de Sauliac-sur-Célé 
 Souilhol, un lieu-dit de la commune de Cornac
 l'Ardèche :
 Souilhol, un lieu-dit de la commune de Meyras
 Souilhol et Grand Val, un écart de Saint-Symphorien-sous-Chomérac

Souilhol est également le nom d'un volcan du département de l'Ardèche :
 Le volcan du Souilhol, un volcan éteint de la commune de Meyras. De type strombolien, il est caractérisé par ses deux coulées de lave et le maar Doris, résultant du dernier épisode éruptif ayant affecté le Bas Vivarais il y a environ . Les coulées de lave très chaude et très fluide, du nom de coulée de Souilhol, se sont formées au travers d'un cratère égueulé jusqu'au village actuel de Pont-de-Labeaume. Il a laissé des orgues basaltiques d'une dizaine de mètres de haut.

Hydronymie 
 Le ruisseau de Souilhol, un ruisseau de la commune de Meyras, non loin du volcan et du hameau du même nom.

Personnalités 
 Jean Viguier de Fraust de Souilhol, un noble du , propriétaire du château de Geniez de la commune de Sauliac-sur-Célé dans le département du Lot
 La Famille Viguier d’Anglanat de Souilhol, une famille noble du  qui donna au château de Geniez un aspect de 
 Christian Souilhol (1978-), un réalisateur français

Notes et références